La tregua (roman), een roman uit 1960 van Mario Benedetti, in het Nederlands vertaald als 'Het uitstel'
 La tregua (1974), een film van Sergio Renán, gebaseerd op de roman van Mario Benedetti
 La tregua (boek), een autobiografisch boek uit 1963 van Primo Levi, in 1966 in het Nederlands in 1966 uitgebracht als Het oponthoud en in 1988 in een nieuwe vertaling uitgebracht onder de titel Het respijt.
La tregua (1997), een film van Francesco Rosi, gebaseerd op het boek van Primo Levi